Samari, element químic amb nombre atòmic 62.
 Santa Matilde, automòbil.